Corrado Miraglia (1821-1881), ténor italien d'opéra ;
 Emilio Miraglia (né en 1924), réalisateur et scénariste italien ;
 José Luis Miraglia (né en 1986), coureur cycliste uruguayen ;
 Michaël Miraglia, journaliste belge.